Krasny Oktjabr (russisch , übersetzt Roter Oktober, ukrainische Schreibweise /Krasnyj Oktjabr) ist der Name folgender Ortschaften 

in Russland:
 Krasny Oktjabr (Kurgan, Kargapolski), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kurgan, Kargapolski rajon
 Krasny Oktjabr (Saratow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saratow, Saratowski rajon

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Republik Baschkortostan:
 Krasny Oktjabr (Baschkortostan, Gafurowski), im Gafurijski rajon
 Krasny Oktjabr (Baschkortostan, Ilischewski), im Ilischewski rajon
 Krasny Oktjabr (Baschkortostan, Tschischminski), im Tschischminski rajon
 in der Oblast Belgorod:
 Krasny Oktjabr (Belgorod)
 in der Oblast Brjansk:
 Krasny Oktjabr (Brjansk, Pogarski), im Pogarski rajon
 Krasny Oktjabr (Brjansk, Starodubski), im Starodubski rajon
 in der Oblast Irkutsk:
 Krasny Oktjabr (Irkutsk)
 in der Oblast Iwanowo:
 Krasny Oktjabr (Iwanowo)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Krasny Oktjabr (Jaroslawl)
 in der Region Krasnodar:
 Krasny Oktjabr (Krasnodar, Krymski), im Krymski rajon
 Krasny Oktjabr (Krasnodar, Temrjukski), im Temrjukski rajon
 in der Oblast Kurgan:
 Krasny Oktjabr (Kurgan, Zelinny), im Zelinny rajon
 in der Oblast Kursk:
 Krasny Oktjabr (Kursk, Ponyrowski), im Ponyrowski rajon
 Krasny Oktjabr (Kursk, Timski), im Timski rajon
 in der Oblast Leningrad:
 Krasny Oktjabr (Leningrad)
 in der Oblast Lipezk:
 Krasny Oktjabr (Lipezk, Jelezki, Fjodorowski), im Jelezki rajon, Landgemeinde Fjodorowski
 Krasny Oktjabr (Lipezk, Jelezki, Pischtschulinski), im Jelezki rajon, Landgemeinde Pischtschulinski
 Krasny Oktjabr (Lipezk, Lipezki), im Lipezki rajon
 in der Republik Mordwinien:
 Krasny Oktjabr (Mordwinien)
 in der Oblast Moskau:
 Krasny Oktjabr (Moskau)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Krasny Oktjabr (Nischni Nowgorod, Nawaschinski), im Nawaschinski rajon
 Krasny Oktjabr (Nischni Nowgorod, Urenski), im Urenski rajon
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Krasny Oktjabr (Nowosibirsk)
 in der Oblast Omsk:
 Krasny Oktjabr (Omsk)
 in der Oblast Orjol:
 Krasny Oktjabr (Orjol, Kromski), im Kromski rajon
 Krasny Oktjabr (Orjol, Mzenski), im Mzenski rajon
 Krasny Oktjabr (Orjol, Nowoderewenkowski), im Nowoderewenkowski rajon
 Krasny Oktjabr (Orjol, Orlowski), im Orlowski rajon
 in der Oblast Rjasan:
 Krasny Oktjabr (Rjasan, Miloslawski), im Miloslawski rajon 
 Krasny Oktjabr (Rjasan, Rjaschski), im Rjaschski rajon 
 in der Oblast Rostow:
 Krasny Oktjabr (Rostow, Bokowski), im Bokowski rajon
 Krasny Oktjabr (Rostow, Orlowski), im Orlowski rajon
 Krasny Oktjabr (Rostow, Simownikowski), im Simownikowski rajon
 Krasny Oktjabr (Rostow, Wessjolowski), im Wessjolowski rajon
 in der Oblast Saratow:
 Krasny Oktjabr (Saratow, Rybuschanskoje), im Saratowski rajon, Landgemeinde Rybuschanskoje
 in der Region Stawropol:
 Krasny Oktjabr (Stawropol)
 in der Oblast Tambow:
 Krasny Oktjabr (Tambow, Kirsanowski), im Kirsanowski rajon
 Krasny Oktjabr (Tambow, Mitschurinski), im Mitschurinski rajon
 Krasny Oktjabr (Tambow, Uwarowski), im Uwarowski rajon
 in der Republik Tatarstan:
 Krasny Oktjabr (Tatarstan, Kukmorski), im Kukmorski rajon
 Krasny Oktjabr (Tatarstan, Nurlatski), im Nurlatski rajon
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Krasny Oktjabr (Tscheljabinsk)
 in der Republik Tschuwaschien:
 Krasny Oktjabr (Tschuwaschien)
 in der Oblast Tula:
 Krasny Oktjabr (Tula, Plawski), im Plawski rajon
 Krasny Oktjabr (Tula, Tschernski), im Tschernski rajon
 in der Oblast Twer:
 Krasny Oktjabr (Twer, Beschezki), im Beschezki rajon
 Krasny Oktjabr (Twer, Sonkowski), im Sonkowski rajon
 in der Oblast Uljanowsk:
 Krasny Oktjabr (Uljanowsk)
 in der Oblast Wladimir:
 Krasny Oktjabr (Wladimir, Gus-Chrustalny), im Gus-Chrustalnyi rajon
 Krasny Oktjabr (Wladimir, Kowrowski), im Kowrowski rajon
 in der Oblast Wolgograd:
 Krasny Oktjabr (Wolgograd, Alexejewski), im Alexejewski rajon
 Krasny Oktjabr (Wolgograd, Palassowski), im Palassowski rajon
 Krasny Oktjabr (Wolgograd, Sredneachtubinski), im Sredneachtubinski rajon
 in der Oblast Woronesch:
 Krasny Oktjabr (Woronesch)

Ukraine:
 Krasnyj Oktjabr, Siedlung städtischen Typs im Stadtkreis von Makijiwka
 Krasnyj Oktjabr (Dorf), Dorf im Rajon Telmanowe, Oblast Donezk

Krasny Oktjabr bedeutet im Russischen Roter Oktober; siehe auch:
 Roter Oktober (Begriffsklärungsseite)
 Oktoberrevolution